hrabstwo Deuel (ang. Deuel County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Deuel (ang. Deuel County) w USA, w stanie Dakota Południowa